Le nom d'Assemblée parlementaire est souvent donné pour désigner des institutions d'organes supranationaux : 
 L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, créée en 1949, relève du Conseil de l'Europe ;
 L'Assemblée parlementaire de la francophonie, créée en 1967, relève de l'Organisation internationale de la francophonie ;
 L'Assemblée parlementaire de l'OSCE, créée en 1992, relève de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ;
 L'Assemblée parlementaire franco-allemande, créée en 2019, relève des relations entre l'Allemagne et la France ;
 L'Assemblée parlementaire de l'OTAN, créée en 1955, relève de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ;
 L'Assemblée parlementaire paritaire, créée en 2000, relève de l'accord de Cotonou ;
 L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, créée en 2003, relève du Partenariat Euromed ;
 L'Assemblée parlementaire Euronest, créée en 2011, relève du Partenariat oriental ;
 L'Assemblée parlementaire des Nations unies, est un projet proposé par l'Organisation des Nations unies.

 Le nom d'Assemblée parlementaire est parfois donné aux Parlements nationaux :
 Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine

Liens internes
 Parlement, Monocamérisme, Bicamérisme
 :Catégorie:Chambre basse nationale, Chambre basse, , Chambre des députés
 :Catégorie:Chambre haute nationale, Chambre haute, 
 Mode de désignation du chef d'État et du Parlement par pays